Во́ины све́та:
 «Воины света» — американский фантастический фильм 2010 года.
 «Воины света» — песня рок-группы «Ляпис Трубецкой» из альбома «Матрёшка», 2014.

См. также 
 «Книга воина света» — роман Пауло Коэльо.